Aalisarfinnguaq bezeichnet:
 Aalisarfinnguaq (Insel, Nuuk), Insel (Schäre) im Distrikt Nuuk, Grönland
 Aalisarfinnguaq (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland